Кродо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Вербано-Кузьо-Оссола.

Население составляет 1457 человек (2008 г.), плотность населения составляет 24 чел./км². Занимает площадь 61 км². Почтовый индекс — 28862. Телефонный код — 0324.

Покровителями коммуны почитаются святой Стефан и святая Луперкилла, празднование 16 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.crodo.vb.it/

См. также 
 Кродо — божество времени в западноевропейской мифологии

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/